Ниже представлен список матчей сборной Северной Македонии по футболу, проводимых командой с 2020 года.

2020

2021

2022

2023

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Северной Македонии по футболу
Футбол в Северной Македонии